Le mot origami peut renvoyer à :
 Origami, le nom japonais du pliage de papier ;
 Origami, services mobiles proposés par Orange France.
Origami, film québécois de Patrick Demers, sorti en 2018.
Origami, album de Julie Pietri, sorti en 2022.